Rabogato puede referirse a:

 el nombre común de la planta Phlomis lychnitis;
 el nombre común de la planta Sideritis hirsuta;
 el nombre común de la planta Sideritis incana; o
 el nombre común de la planta Sideritis pusilla.